FK Vilnius er en litauisk fodboldklub fra Vilnius. 

Holdets farver er rød og sort. Klubben har hjemmebane på BFA Arena og Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas.

Historiske slutplaceringer

Klub farver
 Rød og sort.

Nuværende trup
Pr. 27. januar 2020.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Trænere
  Igoris Morinas, 2019–

Noter

Eksterne kilder/henvisninger 
 Facebook 
 Pirma lyga pirmalyga.lt 

Fodboldklubber i Litauen
Etableret i 2019